Estrela – comune brasiliano
Estrela – calciatore angolano
Estrela – quartiere di Lisbona